Die Macht des Schicksals bezeichnet

 eine Oper mit dem Originaltitel La forza del destino
 den Originaltitel eines Films aus dem Jahr 2007, siehe The Air I Breathe – Die Macht des Schicksals
 Tatort: Die Macht des Schicksals, deutscher TV-Krimi, BR, 1987 
 Die Macht des Schicksals (Shaw), Stück von G.B. Shaw